

Ґронув — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґронув — село в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства
 Ґронув — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґронув — село в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Ґронув — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства